Телер има више значења:
 Округ Телер (Колорадо)
 Телер (Аљаска)